Теофания (Фания) Филева по съпруг Молерова е българска просветна деятелка и революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Фания Филева е родена в Охрид. Завършва Солунската българска девическа гимназия и е дългогодишна учителка в Съботско и други градове. Влиза във ВМОРО и сътрудничи активно на Георги Сугарев и Христо Узунов. Жени се за революционера Симеон Молеров и с него има деца Благовестка, Екатерина, Ружа и видния актьор Владислав Молеров.

По настояване на Симеон Радев пише спомени за участието си в революционните борби на македонските българи, които предава на Ангел Узунов.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български революционери от Македония
Родени в Охрид
Възпитанички на Солунската българска девическа гимназия
Дейци на ВМОРО
Български учители
Деятелки на ВМОРО
Фания